

Pessoas
Lucho González
Kily González

Localidades
Gonzalez (Flórida)
González (Colômbia)

Veja também
Gonzales

Desambiguação
Desambiguações de topônimos